La Third Division 1932-1933 è stato il 13º campionato inglese di calcio di terza divisione, il 12º con la suddivisione in 2 gironi (North e South). Ad aggiudicarsi il titolo ed a salire in Second Division furono: Hull City (Third Division North) e Brentford (Third Division South).

Stagione

Aggiornamenti 
Mansfield Town trasferito nella Third Division North.

Selezione dei club 

North

Con il ritiro dalla Football League del Wigan Borough, la retrocessione dalla Second Division del Barnsley ed il trasferimento del Mansfield Town dalla Third Division South, rimase un solo posto da assegnare, per il completamento dell'organico del gruppo settentrionale della Third Division. Il processo di elezione che ne conseguì, emise il seguente verdetto:

South

L'organico della divisione meridionale necessitò dell'integrazione di due posti, rimasti vacanti dopo il trasferimento del Mansfield Town a nord e lo scioglimento del Thames AFC, che rinunciò al processo di rielezione. L'esito della votazione per l'elezione nel nuovo campionato di Third Division South fu il seguente:

Third Division North

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1933-1934.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.
Note:
New Brighton costretto alla rielezione per peggior quoziente reti nei confronti della ex aequo York City.

Risultati

Tabellone

Third Division South

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1933-1934.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.
Note:
Newport County e Swindon Town costrette alla rielezione per peggior quoziente reti nei confronti della ex aequo Clapton Orient.

Risultati

Tabellone

Note

Voci correlate 

 First Division 1932-1933
 Second Division 1932-1933
 FA Cup 1932-1933
 FA Charity Shield 1933

Collegamenti esterni 

 
 
 
 
 

Calcio nel 1932
Calcio nel 1933
1932-1933